Les Voltziales sont une ordre éteint de conifères primitifs de la classe des Voltziopsida.

Répartition 
Des fossiles ont été retrouvés sur tous les continents, datant du Carbonifère, du Permien, du Trias, du Crétacé.

Systématique

Historique et étymologie 
L'ordre a été créé en 1954 par le botaniste hongrois Gábor Andreánszky. Voltzia est le genre type nommé en l'honneur du géologue français Philippe Louis Voltz, par le paléontologue français Adolphe Brongniart en 1828. 

En 2001, Alexander Doweld place les Voltziales dans la classe des Voltziopsida, inconnue de l'.

Phylogénie 

Les Voltziales regroupent les lignées ancestrales à partir desquelles tous les groupes de conifères modernes ont émergé. Les premiers Voltziales sont apparus au Carbonifère supérieur (Pennsylvanien). Les lignées de conifères modernes ont émergé des Voltziales lors du Permien supérieur jusqu'au Jurassique. Certains Voltziales, en dehors des groupes modernes, tels que Podozamites, ont survécu au Crétacé. L'un des genres les plus anciens et les plus primitifs est Walchia, connu à l'origine pour la forme de ses feuilles.

Les relations de parenté entre les différentes familles de Voltziales et des Pinales qui en sont issus ont été reconstituées par le botaniste néerlandais Aljos Farjon comme suit (2008) :

Liste des familles et des genres non-classés 
Selon l' :

Selon  :

Selon  :

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 

†
Ordre d'eucaryotes préhistoriques (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1954
Nom botanique créé d'après un nom propre
Page utilisant P842